Kleinmichelesmühle steht für folgende Mühlen in Filderstadt, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg:

 Obere Kleinmichelesmühle
 Untere Kleinmichelesmühle